Колорадо (река)
 Колорадо (река в Техасе)
 Колорадо (река в Аргентине)
 Колорадо (река в Коста-Рике)
 Колорадо (река в Чили)
 Колорадо (река в Руанде)